Wichmann steht für:

 Wichmann, deutscher Familienname
 Wichmann (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (7103) Wichmann, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Wiechmann